Long Creek ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Long Creek (Cocke County, Tennessee)
 Long Creek (Illinois), Village im Macon County, Illinois
 Long Creek (Macon County, Tennessee)
 Long Creek (North Dakota)
 Long Creek (Oregon), City im Grant County, Oregon
 Long Creek (South Carolina), Unincorporated Community im Oconee County, South Carolina
 Long Creek (Texas), nun Teil von Sunnyvale (Texas)

in Kanada:
 Long Creek, Prince Edward Island, siehe Lot 65
 Long Creek (New Brunswick), Ort im Queens County, New Brunswick

Long Creek ist der Name folgender Gewässer:
 Long Creek (Catawba), ein Nebenfluss des Catawba, in North Carolina, Vereinigte Staaten
 Long Creek (Mississippi River), in Iowa, Vereinigte Staaten
 Long Creek (Saskatchewan), in Kanada

Siehe auch:
 Long Creek Township